Scotia kan syfta på följande platser:

Svalbard och Jan Mayen 

 Scotiafjellet, berg, Svalbard, Spitsbergen,

USA 

 Scotia (ort i USA, South Carolina), Hampton County, 
 Scotia (ort i USA, Nebraska), Greeley County, 
 Scotia (ort i USA, New York), Schenectady County, 
 Scotia (ort i USA, Kalifornien), Humboldt County, 

Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar
Robotskapade USAförgreningar